Kaseba ist der Familienname folgender Personen:

 André Ilunga Kaseba (1930–1988), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kalemie-Kirungu
 Jean-Anatole Kalala Kaseba (* 1947), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kamina